Buffalo Metro Rail, een lightrail-lijn in de Amerikaanse stad Buffalo (New York)
 Metro Rail (Los Angeles County), een metro- en lightrailnetwerk in en rond de Amerikaanse stad Los Angeles (Californië)

Zie ook 
 Metrorail (doorverwijspagina)